Batau-Noord (wijk), wijk in Nieuwegein
 Batau-Noord (sneltramhalte), sneltramhalte in de gelijknamige wijk in Nieuwegein